Клавдий Крас (Claudius Crassus) са имена на фамилията Клавдии от Древен Рим.

Известни с тези имена:

 Апий Клавдий Крас (консул 471 пр.н.е.)
 Апий Клавдий Крас (консул 451 пр.н.е.)
 Апий Клавдий Крас (трибун 424 пр.н.е.)
 Апий Клавдий Крас (трибун 403 пр.н.е.)
 Апий Клавдий Крас (консул 349 пр.н.е.)
 Гай Клавдий Крас, диктатор 337 пр.н.е.
 Гай Лициний Крас / Клавдий Лициний Крас, консул 168 пр.н.е.

Вижте също 
 Крас